Den puede referirse a:
 Den, quinto faraón de la dinastía I de Egipto (reinando entre c. 2914 y 2867 a. C.);
 Den, cómic de Richard Corben y también el nombre de su protagonista.

La sigla DEN puede referirse a:
 Dinamarca, por su código del Comité Olímpico Internacional;
 Aeropuerto Internacional de Denver (Estados Unidos), por su código IATA.